Малки — фамилия и название населённых пунктов:

Персоналии 
 Малки, Крис (род. 1948) — американский актер.
 Малки, Сенхариб (род. 1984) — сирийский футболист, нападающий клуба «Касымпаша» и национальной сборной Сирии.
 Малки, Флавиан Мишель (1856—1915) — епископ епархии Джизре Сирийской католической церкви, монах Конгрегации братьев святого Ефрема, блаженный и мученик.

Белоруссия 
 Малки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Малки — село в Елизовском районе Камчатского края.
 Малки — деревня в Большесосновском районе Пермского края.